Strélnikovo (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Strélnikovo (Uliànovsk), localitat de la província d'Uliànovsk, a Rússia